Brittan ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Brittan (* 1959), britische Skilangläuferin
 Colin Brittan (1927–2013), englischer Fußballspieler
 Leon Brittan (1939–2015), britischer Jurist und Politiker
 Samuel Brittan (1933–2020), britischer Ökonom, Wirtschaftsjournalist und Publizist

Siehe auch:
 Britten
 Britton